Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните три места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Пирин 1922, Ботев (Пловдив) и Вихрен (Сандански). Актуален шампион е ЦСКА (София).

Класиране 

 С решение на СТК на БФС на 18 август 2005 г. ПФК Пирин (Благоевград) е изваден от „А“ група след II кръг заради неизплатени в срок задължения към НОИ. Всички резултати на отбора дотогава са анулирани, а съперниците им в следващите срещи по програма почиват. На Пирин се дава право да поднови участието си в първенството за сезон 2005/2006 от Югозападна „В“ група.

Голмайстори

Състав на шампиона Левски (София) 

 Заб: С * са отбелязани футболистите, напуснали по време на сезона.

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив 

2005/06
2005/06